Менес — згідно з античними авторами, перший земний правитель Стародавнього Єгипту, основоположник І династії, що жив приблизно в ХХХІІ, ХХХІ чи ХХХ століттях до н. е.
 Менес із Пелли — македонський сатрап, фінансовий адміністратор Александра Македонського.

 Семенов-Менес Семен Абрамович (1895—1982) — радянський графік, дизайнер, сценограф, плакатист; член Спілки художників СРСР.